Râul Poiana se poate referi la:

 Poiana - afluent al Prutului din județul Botoșani
 Poiana - afluent al Siretului din județul Botoșani
 Poiana - afluent al Telcișorului